Neuburger steht für

 Neuburger, eine Rebsorte
 österreichischer Fleischkäse aus Rind- und Schweinefleisch
 Carl Neuburger & Comp., 1877 in Wien gegründete Maschinenfabrik

Neuburger ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Neuburger (1903–1968), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Albert Neuburger (1867–1943), deutscher Technikhistoriker
 Ambros Neuburger (1925–2002), deutscher Politiker (SPD)

 Emil Neuburger (1870–1938), deutscher Politiker (SPD)
 Jean-Frédéric Neuburger (* 1986), französischer Pianist
 Klara Neuburger (1882–1945), deutsche Malerin jüdischer Familienherkunft
 Kurt Neuburger (1902–1996), deutscher Schriftsteller
 Lisa Neuburger (* 1965), Seglerin von den Amerikanischen Jungferninseln 
 Max Neuburger (1868–1955), österreichischer Medizinhistoriker
 Ottmar Neuburger (* 1959), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Neubürger